Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1946 se dispute à San Francisco du  au .

Margaret Osborne remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Krase.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Krase et Margaret Osborne.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1946
Pacific Coast
Compétition de tennis à San Francisco
Sport aux États-Unis en 1946
Septembre 1946
Sport en octobre 1946